Interactive fiction – rodzaj tekstowych gier komputerowowych
 Impact factor – wskaźnik oddziaływania czasopism naukowych
 If... (Jeżeli...) – brytyjski film z 1968 roku w reżyserii Lindsaya Andersona
 czynnik wewnętrzny
 czynniki inicjacji translacji
 If – album grupy Mindless Self Indulgence
 Instytut Farmaceutyczny (IF) w Warszawie
 Flaga przerwań (ang. interrupt flag)